Bureta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bureta (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Bureta (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar